Nazarener, teils auch Nazoräer, steht für:
 Jesus Christus, der Beiname, siehe Jesus von Nazaret 
 diverse religiöse Gruppierungen, siehe Nazarener (Religion)
 eine evangelikale Freikirche, Kirche des Nazareners 
 eine Kunstrichtung im 19. Jahrhundert, siehe Nazarener (Kunst)